Lego Creator er et Lego-tema. Creator-sæt har få specialiserede klodser, og har generiske temaer som bygninger, dinosaurusser, robotter, biler eller natur. Fra omkring 2006-2007 har sæt fra dette tema typisk indeholdt instruktioner til at bygge tre forskellige modeller med legoklodserne fra samme æske.

Historie 
Lego Creator var tidligere kendt som "Make and Create". Temaet startede som en spand eller et rør med klodser, men skiftede herefter med Make and Create, og sidstnævnte blev solgt i spande og rør, og herefter omdøbt til "Bricks and More". Et tidligere tema kaldet X-Pods, der nu er udgået, havde små byggeopgaver inkluderet i pakken.

"Bricks and More"-temaet var for børn fra 4 år og opefter. Fra 2015 fik "Bricks and More" navnet "Classic".

X-Pods

Creator

Creative Building (Creator)

Mosaic

Referencer 

Creator